Elke Schall-Süß, ehemals Wosik (* 19. Juli 1973 in Speyer) ist eine deutsche Tischtennisspielerin und -trainerin. Sie gewann je zweimal die Europameisterschaft im Doppel und mit der Mannschaft und kam auf 187 Berufungen in die Nationalmannschaft.

Werdegang 
Elke Schall-Süß wuchs in Heiligenstein auf, einem Ortsteil des pfälzischen Römerberg. Zunächst spielte sie in einer Jungenmannschaft Handball, später wechselte sie zur Tischtennisabteilung des TTV Römerberg. Im 6. Schuljahr wechselte sie an das Sportinternat Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern, wo sie von den Trainern Herbert Schwarz und Karl-Gerhard Emmerich gefördert wurde. Im 11. Schuljahr brach sie die Schulausbildung ab und wurde Tischtennisprofi.

Ab der Saison 2009/2010 spielte die 187-fache Nationalspielerin beim DJK TuS Holsterhausen (heute TUSEM Essen) in der Tischtennis-Bundesliga. 2014 beendete sie vorerst ihre Karriere als Leistungssportlerin. 2018 wurde sie wieder beim Schweizer Erstligaverein TTC Neuhausen aktiv.

Am 1. Juli 2013 wurde sie vom Hessischen Tischtennisverband HTTV als Verbandstrainerin verpflichtet, wo sie sich insbesondere um den weiblichen Nachwuchs kümmerte. 2015 wechselte sie als Trainerin in das Deutsche Tischtennis-Zentrum Düsseldorf.

Privat 
Elke Schall-Süß hat drei Geschwister. Ihr älterer Bruder Martin Schall spielte mit dem SV 03 Tübingen in der ersten und zweiten Basketball-Liga, wobei er mittlerweile seine aktive Basketball-Karriere beendet hat und jetzt als Gymnasiallehrer in Tübingen unterrichtet. 1991 lernte Elke Schall-Süß den Tischtennisspieler Torben Wosik kennen, mit dem sie von Dezember 2001 bis 2008 verheiratet war. Seit Juni 2012 ist sie Ehefrau des Tischtennisspielers Christian Süß und nennt sich Elke Schall-Süß. Mit ihm hat sie eine Tochter.

Bisherige Vereine 
 …–… TTV Römerberg
 …–1988 1. TTC Pirmasens
 1988–1989 DJK SW RW Mainz-Finthen
 1989–1991 VSC Donauwörth
 1991–1994 TSG Dülmen
 1994–1996 SC Bayer 05 Uerdingen
 1996–1997 TTC Assenheim
 1997–1999 SC Bayer 05 Uerdingen
 1999–2000 SV Winterwerb
 2000–2002 Team Heidifoto Coesfeld
 2002–2009 TV Busenbach
 2009-...   DJK TuS Holsterhausen (heute TUSEM Essen)

Titel und Erfolge 
Jugend-Europameisterin im Mixed 1991 (mit Torben Wosik), Silber mit der Mädchenmannschaft
Platz 2 bei der Europe TOP-12 der Jugend
Europameisterin 1996 und 1998 (Damen-Mannschaft, -Doppel mit Nicole Struse),
EM-Dritte 1996 (Damen-Einzel),
WM-Dritte 1997 (Damen-Mannschaft),
WM-Sechste Damen-Mannschaft 2004,
EM-Dritte 2000 (Damen-Doppel),
EM-Zweite 2000 und 2002 (Damen-Mannschaft),
EM-Dritte 2007 (Damen-Doppel mit Wu Jiaduo und Mannschaft)
siebenfache Gewinnerin Europaliga,
sechsfache Deutsche Meisterin im Mixed,
Deutsche Meisterin im Einzel 2009
zweifache Deutsche Meisterin (Damen-Doppel: 1998 mit Tanja Hain-Hofmann, 2000 mit Nicole Struse),
DM-Zweite 1999, 2001, 2007 und 2008 (Damen-Einzel),
Deutsche Mannschaftsmeisterin 2005 mit TV Busenbach
Gewinn des Bundesranglistenturnieres DTTB-TOP-12 1992 und 1997
Tischtennisspielerin der Jahre 2003, 2005 und 2006

Spielsystem 
Angriff (Spezialschlag: beidseitiges Topspin-Spiel), Rechtshänderin, Shakehand

Turnierergebnisse

Literatur 
 Rahul Nelson: Die Könner – Elke Schall, Zeitschrift DTS, 1996/11 Seite 4–7

Weblinks 
 Hauptquelle für diesen Artikel war das Spielerporträt auf der Homepage des Deutschen Tischtennis-Bundes (abgerufen am 21. August 2012)
  (abgerufen am 5. August 2011)
 SH: Was machen eigentlich..? Das Duo Schall/Süß kann man jetzt mieten Artikel vom 24. August 2020 auf tischtennis.de (abgerufen am 28. August 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (VSC 1862 Donauwörth)
Tischtennisspieler (TV Busenbach)
Tischtennisspieler (Schweiz)
Tischtennistrainer (Deutschland)
Deutscher Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Sportler (Speyer)
Deutscher
Geboren 1973
Frau